Vauchamps puede referirse a: 

 Vauchamps, comuna francesa situada en Doubs; o
 Vauchamps, comuna francesa situada en Marne.